Molnár Csaba (Székesfehérvár, 1991. január 20. –) magyar labdarúgó, a Csákvár középpályása.

Források 
Molnár Csaba adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
hlsz.hu

1991-ben született személyek
Székesfehérváriak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
A Puskás AFC labdarúgói
A Csákvár labdarúgói